Тари — многозначный термин.

 Тари — город в Австралии, в штате Новый Южный Уэльс.
 Тари — город в центральной части Папуа — Новой Гвинеи, в провинции Саутерн-Хайлендс.
 Тари — 19-я буква грузинского алфавита.
 Тари — золотая, затем серебряная монета, чеканившаяся в Южной Италии с X века.
 Тари — пальмовое вино в Индии.

Персоналии 
 Тари, Арьян (род. 1999) — норвежский шахматист, гроссмейстер.
  (род. 1972) — австралийский актёр.
  (род. 1935) — бывший турецкий спортсмен-борец.

См. также 
 Птичка Тари